Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Z Garrison 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Zina Garrison (finale)
 Gigi Fernández (quarti di finale)

 Lori McNeil (secondo turno)
 Laura Gildemeister (semifinali)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1992